Geisel steht für:

 Geisel, Opfer einer Geiselnahme
 Geisel (Fluss), Nebenfluss der Saale in Sachsen-Anhalt
 altes regionales Volumenmaß, siehe Bamberger Maßeinheiten
 Hohe Geisel, Berg in den Dolomiten, siehe Hohe Gaisl
 Kleine Geisel, Berg in den Dolomiten, siehe Kleine Gaisl

Geisel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Geisel (* 1966), deutscher Politiker (SPD), Senator in Berlin
 Eike Geisel (1945–1997), Journalist und Essayist 
 Ernesto Geisel (1908–1996), Präsident Brasiliens während der Militärdiktatur der 1970er Jahre
 Georg Geisel (1887–1953), deutscher Bildhauer
 Gustav Geisel (1923–1985), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Horst Geisel (1933–1985), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Orlando Geisel (1905–1979), brasilianischer General und Politiker
 Otto Geisel (* 1960), deutscher Koch und Unternehmensberater
 Sieglinde Geisel (* 1965), Schweizer Literaturkritikerin, Autorin und Lektorin
 Theo Geisel (* 1948), deutscher theoretischer Physiker
 Theodor Geisel (Theo Geisel; 1890–1954), deutscher Gymnasiallehrer, Geograf und Historiker
 Theodor Seuss Geisel (1904–1991; genannt Dr. Seuss), US-amerikanischer Kinderbuch-Autor und Cartoonzeichner
 Thomas Geisel (* 1963), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Düsseldorf

Geisel ist der Name folgender Unternehmen:
 Geisel Privathotels, Hotel- und Gastronomie-Gruppe

Siehe auch: 
 Geißel
 Gaisl
 Geysels